Euneos (griechisch , lateinisch Eunaeus) ist:

 Euneos (Sohn des Iason), Sohn des Iason und der Hypsipyle, Herrscher von Lemnos
 Eunaeus (Sohn des Clytius), von Camilla getöteter Troer in Vergils Aeneis (11,666–669)
 Euneos (Herrscher von Sikyon) und Priester des Apollon Karneios

Siehe auch:
 Euneus